Sojourner Puede hacer referencia a:

Sojourner rover, un vehículo espacial de la misión Mars Pathfinder.
Mike Sojourner, un jugador de baloncesto estadounidense.